The World According to Garp ist der englische Originaltitel

 eines Romanes von John Irving, siehe Garp und wie er die Welt sah (Roman) (1978)
 der Verfilmung dieses Romans durch George Roy Hill, siehe Garp und wie er die Welt sah (Film) (1982)